Hunt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adrian P. Hunt
 David Richard Hunt
 Glenn S. Hunt
 Peter Francis Hunt
 Richard H. Hunt